José Silva Sánchez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 José Silva Sánchez, Padilla, ort, Tamaulipas, 
 José Silva Sánchez, Soto la Marina, ort, Tamaulipas, 
 José Silva Sánchez, Llera, ort, Tamaulipas, 
 José Silva Sánchez, Jiménez, ort, Tamaulipas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar